Васильево — деревня в Палкинском районе Псковской области России. Входит в состав Палкинской волости.

Расположено в 10 км к северо-западу от посёлка Палкино.

История 
До апреля 2015 года деревня была административным центром Васильевской волости, затем Васильевская волость была упразднена и включена в состав Палкинской волости.

Население

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района